Luys de Narváez – compositore spagnolo
 Pánfilo de Narváez – esploratore spagnolo

Pagine correlate
Narváez